Piraporensi – abitanti di Pirapora do Bom Jesus
Piraporensi – abitanti di Pirapora